One Piece kan syfta på:

 One Piece (manga) – en mangaserie ritad och skriven av Eiichiro Oda
 OnePiece (klädmärke) – ett klädmärke som lanserades i Norge 2008